Estat de Bauchi, estat de Nigèria
 Ciutat de Bauchi, ciutat capital de l'estat de Bauchi
 Emirat de Bauchi, emirat històric i tradicional